Melchior von Büren ist der Name folgender Personen:

* Melchior von Büren (Domherr, † 1546) (um 1480–1546), deutscher Geistlicher, Domherr und Domkantor in Münster
 Melchior von Büren (Domherr, † 1589) († 1589), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster